BPC – Banca Popolare di Crotone
 BPC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Bali, Bamenda, Camerun